Il doppio del torneo di tennis Grenoble Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Paul Baccanello e Harel Levy che hanno battuto in finale Rik De Voest e Johan Landsberg 5-7, 6-4, 7-65.

Teste di serie 

 Rik De Voest /  Johan Landsberg (finale)
 Paul Baccanello /  Harel Levy (Campioni)

 Antony Dupuis /  Noam Okun (quarti di finale)
 Gergely Kisgyorgy /  Gilles Müller (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Grenoble Challenger 2003